Мюнхеберг:

 Мюнхеберг — город в Германии, в земле Бранденбург.
 Мюнхеберг, Иоахим — немецкий лётчик-ас, Второй мировой войны, кавалер Рыцарского Креста с дубовыми листьями и мечами